«Фаворити Успіху» — щорічний некомерційний рейтинг для визначення найулюбленіших громадськістю торгових марок товарів і послуг та виконавців українського шоу-бізнесу, започаткований в 2003 році. Переможці рейтингу нагороджуються на щорічній церемонії медалями з правом використання зображень цих медалей у своєму маркуванні.

Методологія 

Переможці визначаються за підсумками голосування за участю трьох респондентських груп: "експертного журі" (професійних профільних фахівців у різних напрямках споживчого ринку), "журі успішних людей" (підприємців, знаменитостей, зірок шоу-бізнесу) та безпосередніх споживачів (наприклад, в 2016 році в голосуванні взяли участь 35 тисяч осіб з усіх регіонів України). Споживачі голосують протягом всього року, інші дві групи - лише один раз наприкінці року.

У рейтингу беруть участь всі гравці ринку без винятку і без попередніх заявок.

Обробка результатів опитувань здійснюється незалежною маркетинговою дослідницькою компанією InMind і проходить аудит Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ідея конкурсу виникла під впливом рейтингів товарів і послуг, які складаються в США. Методику дослідження вподобань було адаптовано до особливостей українського ринку професором кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська Академія», генеральним директором КМІС Володимиром Іллічом Паніотто.

Примітки

Посилання 
 
 
 

Рейтинги
Всеукраїнські конкурси
Торговельні марки